Die Todeswelle ist der Titel bzw. Titelbestandteil mehrerer Filmproduktionen:

 Die Todeswelle – Eine Stadt in Angst, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1999
 Killer Wave – Die Todeswelle, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2006
 Tsunami – Die Todeswelle, südkoreanischer Spielfilm aus dem Jahr 2009
 The Wave – Die Todeswelle, norwegischer Spielfilm von Roar Uthaug aus dem Jahr 2015